Die Familie Got gehört zum südwestfranzösischen niederen Adel. Ihre Heimat war der Ort Villandraut im heutigen Département Gironde.

Der Familie Got entstammt – neben einer Reihe von Bischöfen – vor allem Bertrand de Got, der Papst Clemens V.

 Béraud de Got, † vor 1305, seigneur de Villandraut, ∞ Ide de Blanquefort
 Arnaud-Garsie de Got, † 1311, 1305 vicomte de Lomagne et Auvillars
 Raymond de Got, † 26. Oktober 1310, 1305 Kardinaldiakon von Santa Maria Novella
 Béraud de Got, † 27. Juni 1297, 1289 Erzbischof von Lyon, 1294 Kardinal, verhandelte als Päpstlicher Legat 1295 den Frieden zwischen England und Frankreich
 Bertrand de Got, * um 1270, † 20. April 1314, Papst Clemens V. 
 Bertrand de Got, † 1313, 1292 Bischof von Agen, dann Bischof von Langres und 1306 erneut von Agen

Französisches Adelsgeschlecht